Volčje je ime več naselij v Sloveniji:

 Volčje, občina Bloke
 Volčje, občina Brežice

Naselja v Sloveniji